Wutschein bezeichnet:

 Wutschein (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft von Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Wutschein (Gemeinde Maria Saal), Ortschaft von Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten